De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1974-1977 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 3 juli 1974. De zittingsperiode ging in op 17 september 1974 en liep af op 20 september 1977.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 3 juli 1974

PvdA (21 zetels)
Jan Broeksz, fractievoorzitter
Hedy d'Ancona
Edward Brongersma
Ien van den Heuvel
André Kloos
Gerard Kolthoff
Bram Koopman
Willy Kweksilber
Adri Maaskant
Bob Mater
Eibert Meester
Gerard Nederhorst
Maarten de Niet
Bertus de Rijk
Eef Steenbergen
Maurits Troostwijk
Nic Tummers
Rien Verburg
Anne Vermeer
Hugo Versloot
Jan Zoon

KVP (16 zetels)
Jan Teijssen, fractievoorzitter
Jo Franssen
Jacques Gooden
Joop Kaulingfreks
Bert van Kuik
Henk Letschert
Frans van der Maden
Gérard Mertens
Jan Reijnen
Wim Schuijt
Piet Steenkamp
Frits Terwindt
Theo Thurlings
Wim Vergeer
Nico Vugts
Dick de Zeeuw

VVD (12 zetels)
Harm van Riel, fractievoorzitter
Jan Baas
Frans Feij
Guus van Hemert tot Dingshof
Gerbrand de Jong
Hendrik Jan Louwes
Carel Polak
Johan Schlingemann
Haya van Someren-Downer
Ym van der Werff
Bob de Wilde
Guus Zoutendijk

CHU (7 zetels)
Johan van Hulst, fractievoorzitter
Eddy de Geer van Oudegein
Jan Heij
Sieto Robert Knottnerus
Frederik Piket
Dirk Rijnders
Klaas de Vries

ARP (6 zetels)
Wil Albeda, fractievoorzitter
Wiert Berghuis
Piet Boukema
Jan Christiaanse
Isaäc Arend Diepenhorst
Piet Elfferich

CPN (4 zetels)
Kees IJmkers, fractievoorzitter
Tom Boekman
Wessel Hartog
Wim Kremer

PPR (4 zetels)
Marius Agterberg, fractievoorzitter
Lou Hoefnagels
Dik van Kleef
Constant van Waterschoot

D'66 (3 zetels)
Doeke Eisma, fractievoorzitter
Henk Rang
Bert Schwarz

Boerenpartij (1 zetel)
Simon van Marion, fractievoorzitter

SGP (1 zetel)
Koert Meuleman, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 3 juli 1974 werden 38 Eerste Kamerleden verkozen, in de kiesgroepen I en III.

Tussentijdse mutaties

1975 
 15 januari: Sieto Robert Knottnerus (CHU) nam ontslag omdat hij het Eerste Kamerlidmaatschap niet langer kon combineren met het burgemeesterschap van Stadskanaal. Op 25 maart dat jaar werd Antonia Alijda ten Kate-Veen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 26 augustus: Maurits Troostwijk (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 9 september dat jaar werd Wim Hendriks in de ontstane vacature geïnstalleerd. 
 26 augustus: Dick de Zeeuw (KVP) vertrok uit de Eerste Kamer. Op 30 september dat jaar werd Jan de Vreeze in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 16 september: Jan Broeksz (PvdA) nam ontslag als fractievoorzitter van zijn partij. Hij werd dezelfde dag opgevolgd door Anne Vermeer.

1976 
 1 februari: Bob de Wilde (VVD) vertrok uit de Eerste Kamer. Op 24 februari dat jaar werd Jan Reinier Voûte in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 februari: Eef Steenbergen (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot plaatsvervangend directeur-generaal voor het basisonderwijs op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Op 2 maart dat jaar werd Suzanne Steigenga-Kouwe in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 juni: Piet Boukema (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 15 juni dat jaar werd Pieter Tjeerdsma in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 3 juni: Harm van Riel (VVD) verliet de Eerste Kamer omdat hij zich niet kon verzoenen met het abortusstandpunt van zijn partij. Op 15 juni dat jaar werd Minus Polak in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van de VVD werd van Riel op 15 juni 1976 opgevolgd door Haya van Someren-Downer.
 1 september: Eibert Meester (PvdA) verliet de Eerste Kamer nadat hij opspraak was gekomen omdat zijn verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog verzonnen bleken te zijn. Op 23 november dat jaar werd Chris van Krimpen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 26 oktober: Simon van Marion (Boerenpartij) verliet de Eerste Kamer. Op 23 november dat jaar werd in de ontstane vacature Bertus Maris geïnstalleerd, die van Marion tevens opvolgde als fractievoorzitter van de partij.

1977 
 1 januari: Rien Verburg (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 1 februari dat jaar werd Jan Mol in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 februari: Nico Vugts (KVP) nam ontslag om gezondheidsredenen. Op 15 februari dat jaar werd Netty van Gent-de Ridder in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 28 maart: Carel Polak (VVD) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst van de Raad van State. Een dag later werd Henk Heijne Makkreel in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1974-1977